Aalipour ist der Familienname der folgenden Personen:

 Radmehr Aalipour (* 1983), Theaterregisseur, Dramaturg, Dozent und Schauspieler
 Raman Aalipour (* 1978), iranischer Regisseur, Dramaturg und Dozent